Tréméven, commune française des Côtes-d'Armor ;
 Tréméven, commune française du Finistère.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France